Un geste est un signe d'origine manuelle ou corporelle.
 Une geste (chronique) (du latin res gestæ, les hauts-faits), cycle ou saga (du vieux norrois : « narration ») est un ensemble de récits versifiés, épiques ou romanesques, relatant les hauts faits de héros ou de personnages illustres, développés dans la geste héroïque de la mythologie, poèmes décrivant les épopées des héros de l'Antiquité, et dans la chanson de geste, style littéraire du Moyen Âge. 
 Geste est une revue qui explore la richesse, l’inventivité et l’engagement du geste sous ses formes les plus diverses.

Acronymes 
 GESTE désigne le Groupement des éditeurs de services en ligne.
 GESTE est une application informatique de gestion d'écoles en Belgique francophone : la GEstion des STructures des Etablissements.